Мылов — фамилия; имеет женскую форму Мылова.
 Мылов, Анатолий Васильевич (1941—2012) — почетный гражданин города Кимры, заслуженный работник физической культуры РФ.
 Мылов, Сергей Николаевич (1842—?) — русский генерал от инфантерии, член Военного совета Российской империи и Совета государственной обороны.

См. также 
 Мылово